Cambrai kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cambrai, South Australia, Mid Murray,

Frankrike 

 Cambrai, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 

Robotskapade Australienförgreningar